Hopkins este un nume propriu destul de răspândit în țările vorbitoare de limbă engleză.  Deși este, în primul rând, un nume de familie, poate desemna și un loc, o instituție sau o localitate.

Aeroport 

 Hopkins International Airport, în Cleveland, statul , Statele Unite

Locuri și/sau localități

În Belize 

  Hopkins, Belize

În Statele Unite ale Americii 

  Hopkins, statul 
  Hopkins, statul 
  Hopkins, statul 
  Hopkins, statul 

 Vedeți și Comitatul Hopkins (dezambiguizare)

Nume de familie 

Iată o listă, niciodată definitivă și mereu în curs de dezvoltare, ce cuprinde câteva dintre cele mai cunoscute personalități care au ca nume de familie numele Hopkins.

 Hopkins, Anthony (n. 1921), britanic, compozitor de muzică clasică
 Hopkins, Esek (n. 1718 - d. 1802), american, primul comandant al minusculei, pe atunci, flote a Statelor Unite ale Americii, Continental Navy, între 1775 - 1778
 Hopkins, Frederick Gowland, Sir (n. 1861 - d. 1947), biochimist și fiziolog englez, profesor de psihologie la Universitatea din Cambridge, care a descoperit primele indicii ale existenței vitaminelor, fiind laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 1929 (pentru contribuții originale în studiul vitaminelor)
 Hopkins, Gerard Manley (n. 1844 - d. 1889), preot iezuit și poet britanic
 Hopkins, Harry Lloyd (n. 1890 - d. 1946), american, administrator al unor agenții de stat ale Statelor Unite ale Americii în anii 1930 și 1940, asistent și om de încredere al președintelui Franklin Delano Roosevelt
 Hopkins, Johns (n. 1795 - d. 1873), om de afaceri, finanțist și filantrop american, din ale cărui donații extrem de generoase s-au fondat, printre altele, Johns Hopkins University și Johns Hopkins Hospital
 Hopkins, Mark (n. 1802 - d. 1887), american, profesor de colegiu, faimos în Statele Unite în anii 1850 - 1890
 Hopkins, Philip Anthony, Sir, (cunoscut ca Anthony Hopkins) (n. 1937), actor britanic de origine galeză, având o solidă carieră de film în Statele Unite ale Americii
 Hopkins, Stephen (n. 1707 - d. 1785), judecător american, proeminent lider în Statul Rhode Island înainte de cucerirea independenței S.U.A. (șef al Curții Superioare de Justiție și, apoi, guvernator al acestui stat), unul din semnatarii Declarației de Independență.

Spital 

  Johns Hopkins Hospital, în Baltimore, Maryland, Statele Unite

Școli, universități, colegii 

 Johns Hopkins University, în Baltimore, statul , Statele Unite
 Hopkins School, în New Haven, statul , Statele Unite

Instituții
Nume proprii
Nume de familie